Snake Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Snake Key (Hillsborough County, Florida)
 Snake Key (Levy County, Florida)
 Snake Key (Monroe County, Florida)